

Musica
Malandrino – singolo dei rapper italiani Emis Killa e Jake La Furia

Persone
Catherine Malandrino – stilista francese
Giuseppe Malandrino – vescovo cattolico italiano
Roberto Malandrino – comico italiano